Благај може да се односи на:

 Благај (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ
 Благај (Купрес), насеље у општини Купрес, Федерација БиХ, БиХ
 Благај (Мостар), насеље у општини Мостар, Федерација БиХ, БиХ
 Благај Ријека, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Благај Јапра, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Благај (Слуњ), градско насеље у општини Слуњ, Кордун, Република Хрватска
 Стари град Благај